Mistrzostwa Europy U-17 w Piłce Nożnej 2016 (eliminacje) to pierwsza runda eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 17, które w 2016 roku odbędą się w Azerbejdżanie. 52 zespoły narodowe zostały podzielone na 13 grup po 4 w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy i 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów z trzecich miejsc zakwalifikuje się do rundy elitarnej eliminacji, gdzie dołączą do reprezentacji Niemiec, która jako zespół z najwyższym współczynnikiem otrzymała prawo startu od rundy elitarnej. Losowanie grup odbyło się 3 grudnia 2014 roku w siedzibie UEFA w Nyonie.

Losowanie 
Przed losowaniem UEFA dokonała podziału 52 reprezentacji na 2 koszyki, zgodnie z rankingiem UEFA dla reprezentacji w tej kategorii wiekowej. Do każdej z grup trafiły po dwie drużyny z koszyka A i z koszyka B. Przed losowaniem UEFA zastrzegła jeszcze, że reprezentacje Ukrainy i Rosji, Armenii i Azerbejdżanu oraz Gibraltaru i Hiszpanii nie mogły znaleźć się w tych samych grupach eliminacyjnych.

Grupy eliminacyjne

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

Klasyfikacja drużyn z 3. miejsc 
Klasyfikacja drużyn z trzecich miejsc została ustalona na podstawie meczów tylko z drużynami, które zajęły 1. i 2. miejsca w grupach. Pięć najlepszych drużyn z 3. miejsc wywalczyło awans do rundy elitarnej.

Przypisy 

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej